Дидима — топоним. Может означать:

 Дидима — античное название острова Салина.
 Дидима — древний город.
 Дидим — город в Турции.
 Дидима (Арголида) — село в Греции.

Другое 
  — наложница Птолемея II.

См. также 
 Дидим (значения)
 Дидимий